Marca înregistrată poate însemna:
 Marcă înregistrată, termen economic și juridic
 Marcă înregistrată, o emisiune de televiziune